<noinclude>
Див. 

Ольга Олексіївна Кузнецова:
 Кузнецова Ольга Олексіївна (. 1967) — російська бігунка.
 Кузнецова Ольга Олексіївна (. 1986) — російська міні-футболістка. 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок